Исканде́р Абдурахма́нович Хамра́ев (5 июня 1934, Самарканд — 10 октября 2009) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств России (1998).

Биография 
Искандер Хамраев родился в Самарканде. Учился на филологическом факультете Среднеазиатского университета, в 1959 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова), затем переехал в Ленинград, на Ленфильме в 1961 году снял свой первый фильм «Старожил», через три года — «Поезд милосердия» по повести Веры Пановой «Спутники». Среди его фильмов наиболее известны: «Грядущему веку», «Красная стрела» (в соавторстве с И. Шешуковым), «Соль земли», «Адвокат» («Убийство на Монастырских прудах»). Преподавал в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения. Профессор кафедры режиссуры.

Скончался на 76-м году жизни 10 октября 2009 года. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Фильмография

Режиссёрские работы 

 1961 — «Старожил»
 1964 — «Поезд милосердия»
 1969 — «Её имя — Весна»
 1972 — «В чёрных песках»
 1974 — «Главный день»
 1976 — «Обычный месяц»
 1978 — «Соль земли»
 1981 — «Под одним небом»
 1982 — «Шапка Мономаха»
 1985 — «Грядущему веку»
 1986 — «Красная стрела» (совместно с И. Шешуковым)
 1988 — «Когда отзовётся эхо» (совместно с И. Татаевым)
 1990 — «Адвокат» («Убийство на Монастырских прудах»)
 1998 — «Менты. Улицы разбитых фонарей-1»
 Серия «Вторжение в частную жизнь»
 Серия «Сексот Цыплаков»
 Серия «Тёмное пиво, или урок английского»
 Серия «Третий слева»
 2001 — «Убойная сила 3»
 Роль второго плана (фильм 5)

Написал сценарии 
 1969 — «Её имя — Весна»
 1974 — «Главный день»
 1981 — «Под одним небом»
 1998 — «Менты. Улицы разбитых фонарей-1»
 Серия «Вторжение в частную жизнь»
 Серия «Сексот Цыплаков»
 Серия «Темное пиво, или урок английского»
 Серия «Третий слева»

Библиография

Примечания

Ссылки 
 http://www.kino-teatr.ru/kino/director/sov/13252/bio/